Городокский сельсовет — сельское поселение в Минусинском районе Красноярского края.

Административный центр — село Городок.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 2 населённых пункта:

Примечания 

Муниципальные образования Минусинского района
Сельские поселения Красноярского края